Dominique Pétin (née en 1961), actrice québécoise ;
 Henri Pétin (1870,1911), homme politique français ;
 Laurent Pétin, producteur de cinéma français ;
 Michèle Pétin (ou Michèle Halberstadt), épouse du précédent, productrice et écrivaine française.

Petin
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Patronyme franc-comtois